Laßbach ist ein geographischer Name:

 Laßbach, Stadtteil und Dorf von Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Laßbach (Exter), linker Zufluss des Exter am Bögerhof bei Silixen, Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Laßbach (Urft), linker Zufluss der Urft nach Malsbenden, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Laxbach